Suchodolscy herbu Abdank – polski ród szlachecki
 Suchodolscy herbu Janina – polski ród szlachecki
 Suchodolscy herbu Jastrzębiec odmienny – polski ród szlachecki
 Suchodolscy herbu Junosza – polski ród szlachecki
 Suchodolscy herbu Pobóg – polski ród szlachecki
 Suchodolscy herbu Ostoja – polski ród szlachecki